Ягорлык — топоним:

 Ягорлык (река) — река в Одесской области Украины и Дубоссарском районе Приднестровья, левый приток Днестра.
 Ягорлык (заповедник) — государственный заповедник, расположенный в Дубоссарском районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (Молдавия), в нижнем течении реки Ягорлык.
 Ягорлык (село) — село в Дубоссарском районе Приднестровской Молдавской Республики.

См. также 
 Егорлык